Гла́сный:
 Гласный звук
 Гласный (политика) — выборный член городской думы или земского собрания в Российской империи
 Гласный герб — герб, изображение которого прямо соответствует названию города, местности либо рода.

См. также 
 «Гласные» — сонет Артюра Рембо.